Die Liste der schwedischen Meister im Bandy listet alle Meister im Bandy seit 1907 auf.

Der Meister wird jährlich durch ein Finalspiel ermittelt. Die Finalteilnehmer werden vorher in einer Art Turnier, an welchem die bestplatzierten Mannschaften der Elitserien teilnehmen, vorher ausgespielt.

Für Herrenmannschaften wird das Finalspiel seit 1907 ausgetragen und für Damenmannschaften seit 1973. Daneben gibt es auch in anderen Spielklassen Finalspiele um die schwedische Meisterschaft, wie z. B. Jugendliche, Senioren.

Finalspiele der Herren seit 1907

Finalspiele der Frauen seit 1973 

Bandy (Schweden)
Bandy, Schwedische Meister
Bandy
Bandy, schwedische Meister
Bandy, schwedische Meister